A Haplogynae a főpókok (Araneomorphae) alrendjébe tartozó rendszertani csoport (fajsor). Testvércsoportjával, az Entelegynae-vel alkotják az Araneoclada kládot.

A csoport csaknem minden tagja (az Entelegynae-vel ellentétben) hatszemű, mindkét ivar párzószerve egyszerű, nőstényeknél a szklerotizált ivarlemez (epigynum) hiányzik, a hímek tapogatójának lábfejéhez izom segítségével kapcsolódik a gömb vagy körte alakú gyűjtő.

A klád egyes pókjainak – Caponiidae család (Caponioidea) csak négy vagy két szemük van; a Plectreuridae (Pholcoidea) családban azonban a pókok nyolcszeműek. A Tetrablemma (Tetrablemmidae, Caponioidea) nemekben négyszemű pókok találhatók.

A fonálszűrővel (cribellum) rendelkező Filistatidae család testvércsoportja a klád fonálszűrővel nem rendelkező maradékának (Coddington & Levy, 1991, p576).

Haplogynae:

     +----------------Filistatidae      (109 faj)
     |     +----------Caponiidae(1)     (70 faj)
     |  +--|  +-------Tetrablemmidae(1) (126 faj)
     |  |  |  |  Dysderoidea:
    -|  |  +--|  +--+-Orsolobidae       (177 faj)
     |  |     +--|  +-Oonopidae         (kb. 500 faj)
     |  |        |----Dysderidae        (kb. 500 faj)
     |  |        +----Segestriidae      (106 faj)
     +--|  „Csupaszpók-szerűek” (Scytodids):
        |        Pholcoidea:
        |  +-----+----Pholcidae         (kb. 960 faj)
        |  |     |--+-Diguetidae        (15 faj)
        |  |        +-Plectreuridae     (30 faj)
        +--|     Leptonetoidea:
           |  +--+----Ochyroceratidae   (146 faj)
           |  |  |--+-Leptonetidae      (200 faj)
           +--|     +-Telemidae         (22 faj)
              |  Scytodoidea: (2)
              |  +----Sicariidae        (122 faj)
              +--|
                 +--+-Scytodidae        (169 faj)
                    +-Drymusidae        (10 faj)

 (1) A Caponiidae-t és a Tetrablemmidae-t jelenleg a Caponioidea öregcsaládba sorolják.
 (2) A Periegopidae (2 faj), amit a Scytodoidea-ba tartozik, 1985-ben még nem volt leírva.
A Haplogynae kladogramja (Raven, 1985 nyomán). A vonalhosszúságok nem utalnak az evolúciós távolságra.

Fordítás

Források 
 Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék: Chelicerata

Irodalom 

 Coddington, J.A. & Levi, H.W. (1991). Systematics and Evolution of Spiders (Araneae). Annu. Rev. Ecol. Syst. 22:565-592.
 Raven, R.J. (1985). The spider infraorder Mygalomorphae: Cladistics and systematics. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 182:1-180

Kapcsolódó szócikkek 
 Bajor darócpók 

Pókok